Мировая лига 2002 года — XIII розыгрыш коммерческого турнира мужских национальных волейбольных сборных, проходивший с 27 июня по 18 августа 2002 года.

В соревновании приняли участие команды из 16 стран мира. Финальная часть сыграна в Ресифи и Белу-Оризонти. Победителем стала сборная России.

Система соревнования 
На интерконтинентальном раунде 16 команд были разбиты на четыре группы. Матчи проходили в 4 круга (по 2 игры на своей и на чужой площадках). В финальный раунд вышли команды, занявшие в своих группах 1-е и 2-е места; сборной Бразилии на правах организатора было гарантировано место в «Финале восьми» независимо от результатов интерконтинентального раунда.

Восемь финалистов были вновь разделены на две группы. Команды, занявшие по итогам круговых турниров в группах 1-е и 2-е места, по системе плей-офф разыграли медали Мировой лиги.

Интерконтинентальный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Финальный раунд 
Матчи группы E прошли в Ресифи, матчи группы F и плей-офф — в Белу-Оризонти.

Группа E

Группа F

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Составы 
 (1-е место)

Главный тренер — Геннадий Шипулин.

Курсивом выделены имена игроков, участвовавших только в матчах интерконтинентального раунда

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Ссылки 
 Мировая лига-2002 на сайте FIVB

Мировая лига (волейбол)
2002 год в волейболе